Hindersholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hindersholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Hindersholmen, Sibbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar